Wagimo este un gen mic de fluturi din Asia de Est (Ussuri, Myanmar, China, Coreea, Japonia), parte din familia Lycaenidae.

Cladograma din Catalogue of Life:

Note 

 "Wagimo Sibatani & Ito, 1942" at Markku Savela's Lepidoptera and Some Other Life Forms

 
Lycaenidae